Jean-Jacques Gosso (Abidjan, 15 de março de 1983) é um futebolista profissional da Costa do Marfim, meio-campista, atualmente está sem clube.

Carreira 
Gosso integrou o elenco da Seleção Marfinense de Futebol, na Copa do Mundo de 2010.

Títulos 
 Costa do Marfim
 Campeonato Africano das Nações: 2012 - 2º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1983
Naturais de Abidjã
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Orduspor
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Göztepe Spor Kulübü
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010